Чарльз Пирс: Пирс, Чарльз Сандерс (1839—1914) — американский философ, математик, логик и естествоиспытатель.
 Пирс, Чарльз Спарк (1851—1914) — американский художник.